Келтска лига у рагбију 2015/16. (службени назив: 2015–16 Guinness Pro12) је било 15. издање Келтске лиге у рагбију, треће најјаче рагби лиге на Старом континенту. 

Титулу је освојио ирски Конот, пошто је у финалу у Единбургу савладао Ленстер.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Зебре, Ленстер, Манстер, Алстер, Конот, Глазгов и Скарлетси.

2. У европски челинџ куп отишли су Кардиф, Единбург, Оспрејс, Њупорт и Бенетон.

Плеј оф 

Полуфинале

Ленстер - Алстер 30-18

Конот - Глазгов 16-11

Финале

Конот - Ленстер 20-10

Статистика и награде 

Дрим тим

 Аријер| Иса Насева, Ленстер
 Десно крило| Мет Хили, Конот
 Други центар| Бунди Аки, Конот
 Први центар| Бен Тео, Ленстер
 Лево крило| Крег Гилрој, Алстер
 Отварач| Сем Дејвис, Оспрејс 
 Деми| Киеран Мармион, Конот
 Чеп| Корнел де Пруз, Единбург
 Отворени крилни| Џош ван дер Флајер, Ленстер
 Затворени крилни| Кристофер Стендер, Манстер
 Десни скакач| Ултан Дилан, Конот
 Леви скакач| Леоне Накарава, Глазгов
 Укљештени стуб| Финлај Бетлехем, Конот
 Талонер| Том Макарти, Конот
 Слободан стуб| Денис Бакли, Конот

Највише поена

  Рис Печел 240, Кардиф
  Џејден Хејверд 236, Бенетон
  Сем Дејвис 219, Оспрејс
  Педи Џексон 198, Алстер
  Ијан Китли 164, Манстер

Највише есеја

  Крег Гилрој 10, Алстер
  Мет Хили 10, Конот
  Иса Насева 9, Ленстер
  Демијен Хојланд 8, Единбург
  Халан Амос 7, Њупорт
  Ван дер Мерве 7, Скарлетс

Најбољи играч

  Бунди Аки, Конот

Најбољи млади играч

  Сем Дејвис, Оспрејс

Најбољи тренер

  Пет Лем, Конот

Најбољи есеј

  Томи Симор, Глазгов

Просечна посећеност утакмица 

Напомене:

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

Највећа посета је забележена на утакмици Ленстер-Манстер. У Даблину је било 43 108 љубитеља рагбија.

 Зебре 2.376 
 Бенетон 3.300 
 Конот 5.441 
 Глазгов 6.805
 Оспрејс 8.607 
 Скарлетс 7.353
 Алстер 15.30
 Единбург 5.483
 Манстер 12.598
 Ленстер 15.118
 Кардиф 11.846
 Њупорт 11.033

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2015.
Рагби у 2016.